Гершен Беркович (Борисович) Сандомирський (1882 — 1938) — політичний діяч, журналіст, письменник.
 Ісаак Якович Беркович (1902 — 1972) — український композитор і педагог.
 Григорій Борисович Беркович (1905 — 1976) — український художник.
 Марк Юхимович Беркович (1903 — 1982) — український історик.

 Юлія Беркович ( 1964 року) — ізраїльська громадська і політична діячка, депутатка кнесету 18-го скликання від партії Кадіма.

Єврейські прізвища